L’oméga souscrit ou w souscrit est un signe diacritique utilisé jusqu’en 1989 dans l’alphabet phonétique international pour indiquer qu’une consonne est articulée avec les lèvres arrondies. Après la convention 1989 de Kiel, ce signe diacritique est remplacé par le w supérieur [] (déjà utilisé auparavant).

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Diacritique
 Mouette souscrite

Diacritique de l'alphabet phonétique international